Копейка — слово может означать:
 Копейка — монета Великого княжества Московского и других княжеств, Российской империи и различных образований на её территории, СССР, России, Белоруссии, Приднестровья, Латвии (1992—1993), Таджикистана (с 1994) (1/100 рубля), Литвы (1991—1993) (1/100 талона), Украины (1/100 гривны).
 «Копейка» — российская сеть продовольственных магазинов-дискаунтеров.
 «Копейка» — разговорное название автомобиля ВАЗ-2101, выпускавшегося Волжским автозаводом.
 «Копейка» — комедийный художественный фильм про автомобиль ВАЗ-2101.
 Копейка — деревня, Нижнеингашский район, Красноярский край, Россия.
 «Газета-копейка» — группа изданий, выходивших в Российской империи.

Копейка — фамилия. Известные носители:
 Копейка, Александр Константинович (1946—2018) — российский журналист и политический деятель.
 Копейка, Геннадий Васильевич (род. 1960) — советский альпинист, чемпион СССР 1986 года.